Imię Shaodi nosiło kilku chińskich cesarzy:

 Shaodi – cesarz Chin z dynastii Han, panujący w latach 188-184 p.n.e.
 Shaodi – cesarz Chin z dynastii Han, panujący w latach 184-180 p.n.e.
 Shaodi – cesarz Chin z dynastii Han, panujący w roku 125
 Shaodi – cesarz Chin z dynastii Han, panujący w roku 189
 Shaodi – cesarz Chin z dynastii Song, panujący w latach 422-424